26 o veintiséis puede referirse a:

 El número natural veintiséis.
 El año 26 d. C.
 El año 26 a. C.
 26, banda de Australia.